SB 14 steht für:

 SB 14 (Lokomotivreihe), österreichische Lokomotivreihe
 Akaflieg Braunschweig SB 14, Segelflugzeug